est la formule brute de plusieurs isomères.

 tropisetron, numéro CAS 
 tropicamide, numéro CAS